Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2010 vond plaats van 18 tot en met 24 oktober 2010 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de vijftiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2010. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als tweede geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka de finale tegen de als zesde geplaatste Russin Maria Kirilenko in twee sets. Het was de tweede toernooizege van het seizoen voor Azarenka. Eerder dit jaar won zij ook al het WTA-toernooi van Stanford.

Het als eerste geplaatste duo, Gisela Dulko / Flavia Pennetta, mocht zegevieren in het dubbelspel. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste duo, Sara Errani en María José Martínez Sánchez, na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Moskou 2010
Moskou